Евге́ний Еро́хин:
 Ерохин, Евгений Николаевич (род. 1958) — российский художник.
 Ерохин, Евгений Александрович (род. 1986) — российский боец смешанных единоборств.